OPAM est un sigle pouvant désigner :
 OCaml Package Manager, en informatique ;
 les Olympiades panafricaines de mathématiques ;
 l'Office des produits agricoles du Mali, ou Office des produits alimentaires maliens ;
 l'Office public des Alpes-Maritimes, l'organisme qui gère les logements sociaux du département des Alpes-Maritimes.